

Lokalizacje

Niemcy 
 Schönsee – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf
 Schönsee – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Schwandorf
 Schönsee – jezioro

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Jeziorki Kosztowskie
 Kowale
 Kowalewo Pomorskie